

Code 
EGO est un code qui peut signifier :
 .

Nom 
Ego peut désigner :
 Ego, en psychologie, la représentation de la conscience de soi-même ;
 Ego, un fleuve espagnol ;
 Ego, un ancien constructeur automobile allemand ;
 Ego, un personnage de comics ;
 Ego, un recueil de récits d'Alexandre Soljenitsyne ;
 Ego, une nouvelle d'Alexandre Soljenitsyne ;
 Ego, une chanson de Beyoncé Knowles ;
 Ego, une chanson de Willy William ;
 Ego, un album du groupe allemand Oomph! ;
 Ego, un téléfilm français de Jean-Marie Marcel, diffusé en 1979.
Ego, une chanson du rappeur français Lomepal

Sigle 
EGO peut désigner :
 Europäische Geschichte Online (en français, L'Histoire européenne en ligne), un site Internet qui publie des articles sur l’histoire européenne;
 Extended Green Object (en français Objet vert étendu), un type d'objet céleste.

Voir aussi